Transmission kan avse:

Transmissionsledning – en materiell struktur som transporterar energi i form av elektromagnetiska vågor, akustiska vågor eller elkraft i ledningens längsriktning
 Transmission – överföring av elkraft, se kraftledning
 Transmission – överföring av teletrafik, se publika telefonnätet
 Transmission (telekom) – teknik för overföring av analog och digital information över långa avstånd
 Transmission system operator – organ som har systemansvaret för ett transmissionsnät för elektricitet eller naturgas
 Transmission (mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, elektrisk mm) – överföring av kraft och moment inom fysik och teknik
 Transmission – överföring av naturgas, se gasledning
 Transmission control protocol – ett förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll
 Transmission (datorprogram) – en fri Bittorrent-klient
 Transmission (skivbolag) – ett svenskt skivbolag
 Transmission (sång) – en låt av Joy Division